Павичевич (/,  — южнослаянская фамилия. 

Известные носители:
 Павичевич, Борка (1947—2019) — сербский деятель культуры, драматург и театральный режиссёр.
 Павичевич, Бранко (1922—2012) — черногорский историк, педагог и общественный деятель, академик.
 Павичевич, Джоко (1872—1970) — югославский черногорский военный деятель, полковник, участник Второй мировой войны, Народный герой Югославии.
Павичевич, Зорица (род. 1956) — югославская гандболистка, олимпийская чемпионка 1984 года.
 Павичевич, Милош (род. 1978) — черногорский баскетбольный тренер.
 Павичевич, Саво (род. 1980) — черногорский футболист.